Dora steht für:

 Dora (Vorname), weiblicher Vorname
 Deckname von Sándor Radó (1899–1981), ungarischer Spion
 Dora (Sängerin) (* 1966), portugiesische Sängerin
 Hurrikan Dora, verschiedene tropische Stürme
 Dora (Schiff, 1925), ein Fahrgastschiff in Berlin
 Dora (Schiff), ein Rettungsboot
 Dora, zwischenzeitlicher Name des Alsterdampfers Nixe (Schiff, 1875)
 BVG-Baureihe D, ein Triebwagen der Berliner U-Bahn
 ein Eisenbahngeschütz, siehe 80-cm-Kanone (E)
 Dora (Zeichentrickserie), Originaltitel Dora the Explorer
 Dora (kroatisches Festival), Musikfestival
 Fall Dora, Fallbericht Sigmund Freuds über seine Patientin Ida Bauer (Patientin)
 Unternehmen Dora der Wehrmacht 1942
 die Umkehrwalze Dora (UKW D) der Enigma, siehe Umkehrwalze D
 KZ Mittelbau-Dora, Konzentrationslager mit Rüstungsbetrieb
 U-Boot-Bunker Dora in Trondheim, Norwegen

geographische Objekte:
 Dora (Palästina), antike Stadt in Palästina
 Dora (Zypern), Ort im Bezirk Limassol in Zypern
 Titularbistum Dora, ehemaliges Bistum
 Dora Island, Insel vor Alaska
 Dora Baltea, Fluss in Italien
 Dora Riparia, Fluss in Italien
 Lake Dora – verschiedene Seen
 Mount Dora – verschiedene Berge
 (668) Dora, ein Asteroid

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dora (Alabama), im Walker County
 Dora (Arkansas), im Crawford County
 Dora (Missouri), im Ozark County
 Dora (New Mexico), im Roosevelt County
 Dora (Oregon), im Coos County
 Dora (Pennsylvania), im Jefferson County

Dora oder Dóra ist der Familienname folgender Personen:
 Cornel Dora (* 1963), Schweizer Historiker, Stiftsbibliothekar von St. Gallen
 Dhurata Dora (* 1992), albanische Popsängerin
 Erol Dora (* 1964), aramäischer türkischer Anwalt und Parlamentarier
 Johann-Georg Dora (* 1948), deutscher General
 Josefine Dora (1867–1944), österreichische Schauspielerin
 Marian Dora (* um 1970), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Max Dora (1921–1995), Schweizer Filmfirmenmanager und Filmproduzent
 Miki Dora (1934–2002), ungarischer Surfsportler
 Ottó Dóra (1962–2015), ungarischer Politiker

Siehe auch:
 Besatzung Dora
 Villa Dora
 Dorra (Begriffsklärung)